SUW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Duluth Mn/superior Bong (Stati Uniti)
 suw – codice ISO 639-3 della lingua sumbwa